Асоциация „Банка на годината“ е организация с нестопанска цел, която ежегодно организира церемонията по връчването на приза „Банка на годината“.

Сред учредителите на Асоциацията са доказани имена като финансовия експерт Андрей Пръмов, Силвия Пенева – партньор в „Делойт България“, Валентин Панайотов – създател на призовете „Банка на годината“, Максим Бехар – специалист по публични комуникации и др.

Годишни награди 
Асоциация „Банка на годината“ е организатор на ежегодните награди „Банка на годината“, които награждават най-добрите банки в съответните категории. Освен голямата награда „Банка на годината“, банките имат възможност да бъдат отличени в още седем категории: Банка на клиента, Банков бранд на годината, Чуждестранен банков клон, Пазарен дял, Ефективност, Динамика на развитието и Приз на тайния клиент.

Първият приз „Банка на годината“ е получен през 1992 г. от Банка за земеделски кредит, като през годините са награждавани както български, така и чуждестранни банки.

През 2013 г., гост на церемонията е известният полски финансист Лешек Балцерович, осигурил икономическата стабилност и растеж на Полша.

УниКредит БулБанк взима приза „Банка на годината“ на провелата се в Шератон на 2 юли 2013 г. церемония.

Освен годишните награди „Банка на годината“, Асоциацията има и други инициативи. През 2011 г. издава книгата „Съвременна история на българското банкерство“, която разглежда финансовата история на държавата от Освобождаването през годините на социализма до наши дни.
В изданието са представени интервюта на ключови личности за българската банкова система: проф. Тодор Вълчев, проф. Валери Димитров, доц. Емил Хърсев, Камен Тошков, Красимир Ангарски, Любомир Гибински, Любомир Филипов, проф. Милети Младенов, Нели Кордовска, Олег Недялков и Румен Симеонов.

Победители през годините 
Призът Банка на годината и годишните банкови награди са учредени през 1992 година. Победителите през годините са както следва:
 1991 г. – Банка за земеделски кредит
 1992 г. – Банка за земеделски кредит
 1993 г. – Пощенска банка
 2000 г. – Булбанк УниКредит Булбанк
 2001 г. – Първа инвестиционна банка
 2002 г. – Райфайзенбанк България
 2003 г. – Райфайзенбанк България
 2004 г. – Банка ДСК
 2005 г. – Банка ДСК, Обединена българска банка
 2006 г. – Пощенска банка
 2007 г. – Райфайзенбанк България
 2008 г. – Обединена българска банка
 2009 г. – УниКредит Булбанк
 2010 г. – Société Générale Експресбанк
 2011 г. – Първа инвестиционна банка
 2012 г. – УниКредит Булбанк

Освен голямата награда „Банка на годината“, Асоциацията награждава най-добре представителите се банки в различни категории. Победителите в отделните категории от 2008 г. насам са:

 2012 г.
 Приз „Банка на клиента“ – Първа инвестиционна банка
 Приз на „Тайния клиент“ – Първа инвестиционна банка
 Пазарен дял – Първа инвестиционна банка
 Динамика на развитието – Корпоративна търговска банка АД
 Ефективност – СИБанк
 Чуждестранен банков клон – Ситибанк Н.А.
 Банков бранд на годината – Банка ДСК

 2011 г.
 Пазарен дял – Първа инвестиционна банка
 Динамика на развитието – Корпоративна търговска банка АД
 Ефективност – Райфайзенбанк
 Приз „Банка на клиента“ – УниКредит Булбанк
 Приз на „Тайния клиент“ – Райфайзенбанк
 Чуждестранен банков клон – Ситибанк Н.А.

 2010 г.
 Приз „Банка на клиента“ – УниКредит Булбанк
 Чуждестранен банков клон – Ситибанк Н.А.
 Динамика на развитието – Корпоративна търговска банка АД
 Ефективност – Банка ДСК
 Пазарен дял – Първа инвестиционна банка
 Приз на „Тайния клиент“ – Райфайзенбанк

 2009 г.
 Най-добър чуждестранен банков клон – Алфа банк
 Приз „Банка на клиента“ – Пощенска банка
 Ефективност – ПроКредитбанк
 Динамика на развитие – Сосиете женерал Експресбанк
 Пазарен дял – УниКредит Булбанк

 2008 г.
 Пазарен дял – на УниКредит Булбанк
 Динамика на развитие – на МКВ Юнионбанк
 Ефективност – на Българо-американска кредитна банка
 Приз „Банка на клиента“ – на Първа инвестиционна банка (Наградата се определя чрез online гласуване)
 Най-добър чуждестранен банков клон – Alpha Bank – клон България (тази награда се връчва за първи път в историята на конкурса).

Източници 

Неправителствени организации в България
Банково дело в България
Конкурси в България